Председатель Совета министров Италии () — глава правительства Итальянской Республики.

Формально назначается на должность президентом страны, но реально является представителем парламентского большинства.

Председатель Совета министров руководит деятельностью правительства и на практике является руководителем страны, представляет Италию на встречах глав государств и правительств. Председатель Совета министров представляет на утверждение президенту список членов правительства. Он скрепляет своей подписью все законы, подписываемые президентом.

Относительной слабостью поста Председателя Совета министров в Италии является невозможность для него освободить от должности индивидуальных министров. В определенной степени с этим связана частая смена глав правительств, а также частая формальная смена правительств без замены председателя. Так, Альчиде де Гаспери, занимавший этот пост в 1945—1953 годах, формально возглавлял восемь различных правительств. 22 февраля 2014 года премьер-министром страны был назначен Маттео Ренци. Таким образом он стал самым молодым председателем Совета министров в истории Италии.

Премьер-министры Италии (1861 — наст. время)

Премьер-министры Королевства Италия (1861—1946) 
Королевство Италия было создано в 1861 году в ходе Рисорджименто, объединив независимые итальянские государства в единую страну под властью Сардинского королевства. Правящей династией Италии стала Савойская династия, которая до этого управляла Сардинским королевством.

Премьер-министры Италии (1946 — наст. время) 
После референдума 1946 года Италия перешла от монархического строя к республиканскому.

См. также 
 Список премьер-министров Италии

Примечания

Ссылки 

 Правительства 1-й республики, 1946-93 
 Правительства 2-й республики, с 1993 

Политика Италии
 
Должности Италии